82-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 82-й меридиан восточной долготы
 82-й меридиан западной долготы

См. также 
 82-я параллель северной широты
 82-я параллель южной широты